Alà i Al-Alà forma part del nom de molts personatges:

 Abu l-Ala Ata, poeta i secretari del govern gaznèvida
 Abū al-`lā Idrīs al-Mā'mūn ben al-Manṣūr, califa almohade
 Abu Amr Zabban ben al-Ala, lector de l'Alcorà
 Ala al- Din al-Djuwayni, governador i historiador persa
 Ala al-Dawla Abu Djafar Muhammad, cap militar daylamita
 Ala al-Dawla al-Simnani
 Ala al-Dawla Bozkurt, emir d'Elbistan
 Ala al-Din Ali Beg, emir d'Eretna a Kayseri
 Ala al-Din Ali ibn Ahmad Djamali, religiós turc
 Ala al-Din Ali ibn Shudja al-Din, malik gúrida i després sultà
 Ala al-Din Atsiz, sultà gúrida
 Alaeddin Paixà, príncep i gran visir otomà
 Ala al-Din Eretna, sultà
 Ala al-Din Husayn, sultà gúrida
 Ala al-Din Karba, atabeg ahmadílida de Maragha
 Ala ibn Hasan ibn Ali, visir dels buwàyhides Sharaf al-Dawla i Shamsam al-Dawla
 Ali ibn Shahriyar Ala al-Dawla, ispahbad bawàndida del Tabaristan
 Mirza Ahmad Khan Ala al-Dawla, polític persa
 Muhammad Ali Ala al-Saltana, primer ministre i polític del període qadjar de Pèrsia
 Muhammad Shah Khaldji Ala al-Din, sultà de Delhi

Notes